Júlio César São Paio de Azeredo (Niterói, 8 de junho de 1954) é um compositor, cantor, instrumentista e arranjador brasileiro.

Obras
"A Flor de Mosqueiro"
"Canção da União"
"Cristais de Orvalho"
"Glória ao Amor"
"No Meio do Querer"

Arranjadores do Rio de Janeiro (estado)
Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Cantores do Rio de Janeiro (estado)
Instrumentistas do Rio de Janeiro (estado)
Músicos de música popular brasileira
Naturais de Niterói